Die Fotbollsallsvenskan 1926/27 war die dritte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1926 und endete am 6. Juni 1927.

Erster wurde GAIS Göteborg, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Uddevalla und Neuling Westermalms IF ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1926
Fußballsaison 1926/27